Ministro do Exterior
Ministério das Relações Exteriores da Alemanha
Ministério das Relações Exteriores (Angola)
Ministério das Relações Exteriores (Brasil)
Ministério das Relações Exteriores da Colômbia
Ministério das Relações Exteriores (Coreia do Sul)
Ministério das Relações Exteriores (Finlândia)
Ministério dos Negócios Estrangeiros (França)
Ministério das Relações Exteriores (Israel)
Ministério das Relações Exteriores do Japão
Ministério dos Negócios Estrangeiros (Portugal)
Ministério das Relações Exteriores (Uruguai)

Desambiguações de política